Ариспе () — город в Мексике, штат Сонора, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Расположен около 170 км севернее столицы штата г. Эрмосильо.

История 
Поселение было основано миссионерами-иезуитами в 1646 году во главе с  как миссия для евангелизации местного населения.

В конце XVIII века поселение получило статус города.

Примечания 

Города Соноры